

Sigle 
 Advanced Composition Explorer – sonda spaziale lanciata dalla NASA nel 1997
 Adverse Childhood Experience – concetto psicologico
 Agenzia di credito all'esportazione – strumento di finanziamento
 American Cinema Editors – società onoraria di montatori cinematografici
 Enzima convertitore dell'angiotensina (Angiotensine converting enzyme) – enzima per il clivaggio dell'angiotensina I in angiotensina II
 Apparato centrale elettrico – banco di manovra per regolare la circolazione ferroviaria nelle stazioni
 Attestato di certificazione energetica – certificazione degli edifici
 Automatic Computing Engine – storico computer britannico

Animazione 
 Ace – personaggio dell'anime Bakugan Battle Brawlers: New Vestronia e comparsa di Bakugan: Potenza Mechtanium
 Ace – personaggio di G.I. Joe

Codici 
 ACE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Lanzarote, Lanzarote, Spagna (Canarie)
 ace – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua aceh
 ACE – Formazione di Ascea, sintema stratigrafico della provincia di Salerno (Campania)

Fumetto 
 Ace – manga del 1988 disegnato da Yōichi Takahashi
 ACE – rivista italiana su fumetto e animazione giapponesi
 Portuguese D. Ace – personaggio del manga e anime One Piece del mangaka Eiichirō Oda
 Ace Spencer – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Informatica 
 Ace FTP – programma per il trasferimento dei file in protocollo FTP
 ACE Video Player
 ACE – formato di file per la compressione dei dati
 Access control entry – singolo elemento di una access control list

Musica 
 Ace – album discografico di Bob Weir del 1972
 Ace – album discografico degli Ian van Dahl del 2002
 Ace – album discografico dei Desperado del 2006
 Ace – gruppo musicale pub rock britannico
 Ace – gruppo musicale sudcoreano
 Ace – chitarrista degli Skunk Anansie
 Ace – album degli Scooter del 2016

Videogiochi 
 Ace – personaggio di Bakugan Battle Brawlers: Arcade Battler, Bakugan: Defenders of the Core e Bakugan: Rise of the Resistance
 Ace – personaggio di Street Fighter
 ACE: Air Combat Emulator – videogioco del 1985
 A.C.E. – videogioco del 2005

Altro 
 ACE – bevanda composta da arancia, carota e limone; l'acronimo si riferisce alle vitamine A, C e E.
 Ace – nel tennis, tennistavolo e pallavolo: punto realizzato direttamente su battuta
 Ace – wrestler nel roster della Total Combat Wrestling